Валентина Лодовини (; род. 14 мая 1978, Умбертиде, Италия) — итальянская актриса.

Биография 
Родилась в Умбертиде, выросла в Сансеполькро и посещала Школу драматического искусства в Перудже, затем переехала в Рим, чтобы продолжить обучение в Экспериментальном киноцентре.

После нескольких второстепенных ролей Лодовини появилась в 2007 году в фильме-драме Карло Маццакурати «La giusta distanza», за которую она была номинирована на премию «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль.

В 2011 Лодовини выиграла приз «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль второго плана за фильм «Добро пожаловать на Север».

Фильмография 
 Ovunque sei (2004)
 Il mistero di Lovecraft — Road to L. (2005)
 A casa nostra (2006)
 L’amico di famiglia (2006)
 Ieri (2006)
 La giusta distanza (2007)
 Сексуальная революция (2007)
 Il passato è una terra straniera (2008)
 Riprendimi (2008)
 Soundtrack (2008)
 Fortapàsc (2009)
 Generazione 1000 euro (2009)
 Lacrime (2009)
 Corporate (2009)
 Добро пожаловать на Юг (2010)
 La donna della mia vita (2010)
 Cose dell’altro mondo (2011)
 Добро пожаловать на Север (2012)
 Passione sinistra (2013)
 I milionari (2013)
 Il sud è niente (2013)
 Una donna per amica (2014)
 Cambio tutto (2020)

Ссылки